Влади́мир Шульги́н: Шульгин, Владимир Ильич (род. 1961) — советский прыгун с шестом, тренер.
 Шульгин, Владимир Михайлович (1838—1911) — русский военный деятель.
 Шульгин, Владимир Сергеевич (1935—1998) — советский и российский историк.